Кристи́на Кэ́бот (; род. 16 декабря 1969, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская .

Биография 
Кристина — младшая дочь джазового трубача Джо Кабота и певицы и актрисы Синди Лорд. Родилась в Нью-Йорке и выросла в художественном доме в 20 милях к северу от города. Она училась в престижной школе искусств Тиша в Нью-Йоркском университете, обучалась у многих известных преподавателей (в том числе у Стеллы Адлер), появилась в нескольких постановках на главной сцене и с отличием окончила университет. После колледжа Кристина училась актёрскому мастерству с оригинальным членом группы Theatre Бобби Льюисом и Джоан Макинтош из потрясающей группы Performance. Хотя она начала свою карьеру на сцене, теперь она играет в основном на телевидении и в кино, а также разделяет своё время между обоими побережьями. В дополнение к своей работе в качестве актрисы, Кристина является действующим преподавателем актёрского мастерства для детей и взрослых.

Кристина замужем за кинооператором Чарльзом Конйерсом. У супругов есть двое детей, включая сына — Рави Александра Кэбота-Конйерса (род. в феврале 2011).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США